UEFA Champions League finalen i 2025 vil være finalen i UEFA Champions League 2024-25, den 70. sæson af Europas førende klubfodboldturnering organiseret af UEFA, og den 33. sæson siden det blev omdøbt fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League. Det vil blive spillet på Allianz Arena i München, Tyskland i maj 2025. Det vil være den første UEFA Champions League-finale, der spilles under den nye monradformat af det schweiziske system.

Vinderen spiller mod vinderen af UEFA Europa League 2024-25 i UEFA Super Cup 2025. 

2025
Finalen 2025
Fodbold i 2025
Sport i München
Begivenheder i 2025